Hallgeir est un prénom norvégien pouvant désigner:

Prénom
Hallgeir Brenden (1929-2007), fondeur norvégien
 (né en 1955), homme politique socialiste norvégien

Homonymie de prénom